

Terminologia 
Storytelling – termine relativo alle varie opere di narrativa, sia quelle letterarie e sia quelle audiovisive.
Storytelling fotografico - l'arte di raccontare storie attraverso la fotografia

Cinema 
Storytelling – film del 2001 diretto da Todd Solondz.

Musica 
Storytelling – album di Jean-Luc Ponty del 1989.
Storytelling  – album del 2002, già colonna sonora dell'omonimo film di Todd Solondz.